Charles Nungesser (1892-1927), un aviateur français, disparu avec François Coli à bord de l'Oiseau blanc lors de leur tentative de traversée de l'Atlantique Nord ;
 Roland Nungesser (1925-2011), un homme politique français, neveu du précédent ;
 Guy Nungesser (né en 1931) un footballeur français.

 Charles Nungesser a donné son nom au stade Nungesser du VAFC, club de football de Valenciennes.